Paul King est le nom de plusieurs personnes :

 Paul King (1926-1996), scénariste américain ;
 Paul King (1960-), musicien, VJ et présentateur de télévision britannique ;
 Paul King (1978-), réalisateur et scénariste britannique ;
  (1979-), joueur britannique de rugby à XIII.